Luis Suárez peut faire référence à :

 Luis Suárez (1926-2014), joueur de football péruvien évoluant au poste de gardien de but ;
 Luis Suárez (né en 1935), joueur de football espagnol du FC Barcelone et de l'Inter Milan ;
 Luis Fernando Suárez (né en 1959), joueur puis entraîneur de football colombien, qui a notamment dirigé les sélections d'Équateur et du Honduras ;
 Luis Suárez (né en 1987), joueur de football uruguayen évoluant au sein du Grêmio Porto Alegre ;
 Luis Suárez (né en 1997), joueur de football colombien évoluant à l’UD Almería.